Котката с шапка може да се отнася за:

 „Котката с шапка“ – американска детска книга, написана и илюстрирана от Доктор Сюс през 1957 г.
 „Котката с шапка (телевизионен филм)“ – американски телевизионен филм от 1971 г., базиран на едноименната книга
 „Котката с шапка (филм)“ – американски пълнометражен филм от 2003 г., базиран на едноименната книга